Lygaria kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lygariá (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Ligariá (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Lygariá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 
 Lygariá (ort i Grekland, Kreta), Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar